Тюштянь пазчангот () — звернення до ерзян Ерзянського Інязора Тюшті.

Текст

Посилання 
 Тюштянь пазчангот з українськими субтитрами

Примітки 

Міфологія
Ерзя